Miejscowości w USA:
 Haslett – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham
Gminy w USA:
 Haslett (ang. Haslett Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gates